Вечный зов (роман) — роман Анатолия Иванова.
 Вечный зов (телесериал) — телефильм, экранизация одноимённого романа Анатолия Иванова.
 Вечный зов (ресторан) — в Томске.